Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 960 dans le monde.

 Route 960 au Nouveau-Brunswick, Canada
  dans certains départements, en France